Schrift, het gebruik van tekens om taal over te brengen
Handschrift (persoon), de manier waarop iemand schrijft
Bijbel (christendom), ook de (Heilige) Schrift genoemd
Schrift (tijdschrift), tijdschrift over de Bijbel en het Bijbelonderzoek
Schoolschrift, een schrijfboekje dat gebruikt wordt in het onderwijs

Zie ook 
Schrijfletter
Lettertype
Kalligrafie (de kunst van het schoonschrift)
Geschrift (doorverwijspagina)